Edward ou Ed Fulton sont des noms pouvant désigner:

Ed Fulton (né en 1938), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1955), joueur américain de football américain

Voir aussi
 (1915-1992), économiste américain
 (1855-1895), ingénieur australien
 (1854-1928), ingénieur civil néo-zélandais

Fulton, Edward